El nombre propio Moltke puede referirse a:

Personas 
 Helmuth Karl Bernhard von Moltke, o Moltke el Viejo (1800-1891), mariscal de campo prusiano reconocido artífice militar de la unificación de Alemania en 1871.
 Helmuth Johannes Ludwig von Moltke, o Moltke el Joven (1848-1916), coronel general alemán sobrino de Moltke el Viejo y jefe del Estado Mayor alemán entre 1906 y 1914.
 Helmuth James von Moltke (1907-1945), jurista y noble alemán  sobrino nieto de Moltke el Joven y fundador de la asociación antinacionalsocialista Círculo de Kreisau.

Astronomía 
 Moltke,  cráter lunar bautizado así en memoria de Moltke el Viejo.